Pierwszy rząd Paava Lipponena – rząd fiński od 1995 do 1999
 Drugi rząd Paava Lipponena – rząd fiński od 1999 do 2003